A-1 liga za 2009./10. je bilo devetnaesto izdanje najvišeg ranga hrvatskog košarkaškog prvenstva za žene. 
Sudjelovalo je dvanaest klubova, a prvakom je drugi put zaredom postala ekipa Gospić Croatia osiguranje.

Sudionici 
 PGM Ragusa - Dubrovnik *
 Gospić Croatia osiguranje - Gospić *
 Studenac - Omiš
 Plamen - Požega
 Biska - Pula
 Split - Split
 Šibenik Jolly JBS - Šibenik *
 Zadar - Zadar
 Agram.ZG - Zagreb
 Croatia 2006 - Zagreb 
 Medveščak - Zagreb *
 Trešnjevka - Zagreb
* sudionici IWBL lige, ne igraju prvi dio prvenstva

Ljestvice i rezultati

A-1 liga

Drugi dio sezone

Liga za prvaka

Liga za ostanak

Doigravanje

Poveznice 
 IWBL liga 2009./10.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2010/2011, Zagreb, 2011.

2009-10
ž-1-A-1